Gerrit Vooys (voetballer)
 Gerrit Vooys (burgemeester)